Талалах-Кёлюе — топоним (тип: лимноним) в России  якутского происхождения.

 Талалах-Кёлюе — озеро,  в левобережье р.От-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 69°27'с.ш. 150°59'в.д..
 Талалах-Кёлюе — озеро,  в правобережье р.Арга-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 69°12'с.ш. 150°03'в.д..
 Талалах-Кёлюе — озеро,   северо-западнее оз.Билилях, Республика Саха (Якутия), координаты 68°10'с.ш. 155°44'в.д..
 Талалах-Кёлюе — озеро,  севернее оз.Бысыттах, Республика Саха (Якутия), координаты 69°16'с.ш. 150°43'в.д..

Примечания

См. также 
 Талалах
 Талалах-Кюель
 Талахтах-Кёлюе
 Талах-Кюель